Білицька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Білицька волость — Кобеляцького повіту Полтавської губернії;
 Білицька волость — Бердянського повіту Таврійської губернії.